Монтрёй ():

Топонимы

Населённые пункты 
 Монтрёй — коммуна во Франции в департаменте Сен-Сен-Дени.
 Монтрёй — коммуна в департаменте Вандея.
 Монтрёй — город и коммуна в департаменте Па-де-Кале.
 Монтрёй-ан-Ож — коммуна во Франции в департаменте Кальвадос.
 Монтрёй-Белле — коммуна во Франции в департаменте Мен и Луара.
 Монтрёй-о-Льон — коммуна во Франции в департаменте Эна.
 Монтрёй-сюр-Эпт — коммуна во Франции в департаменте Валь-д’Уаз.

Районы 
 Монтрёй — округ во Франции в департаменте Па-де-Кале.

Прочее 
 Замок Монтрёй-Белле — средневековый замок во Франции.

Персоналии 
 Монтрёй, Клэр (более известна под фамилией Мартен; 1914—2014) — канадская писательница-прозаик и литературный переводчик.
 Монтрёй, Пьер де (ок. 1200—1267) — французский зодчий, один из строителей Нотр-Дама.
 Жербер де Монтрёй — французский средневековый поэт.

См. также 
 Монтрё (значения) ()